Platzer je příjmení:

 Johann Georg Platzer (1704–1761) – rakouský barokní malíř
 Ignác František Platzer (1717–1787) – sochař a řezbář
 Ignác Michal Platzer (1757–1826) – sochař, syn Ignáce Františka
 Josef Platzer (1751–1806) – malíř architektur a dekorací, syn Ignáce Františka 
 Johann Platzer (1880–1946) – československý poslanec německé národnosti
 Vilém Platzer (1821–1888) – český katolický duchovní a politik